Georg Kroll ist der Name folgender Personen:

* Georg Kroll (Verwaltungsbeamter) (1888–nach 1945), deutscher Verwaltungsbeamter
 Georg Kroll (Unternehmer) (1922–2015), deutscher Unternehmer